Hartmühle ist der Ortsname von

 Hartmühle (Burkardroth), Ortsteil der Gemeinde Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Hartmühle (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Hardmühle
 Hardtmühle